Mehdi Marzouki :

 Mehdi Marzouki (1987-), footballeur tunisien ;
 Mehdi Marzouki (1987-), joueur de water-polo français;